La bataille de Sanaa peut faire référence à :
 la bataille de Sanaa, en 2011 ;
 la bataille de Sanaa, de 2014 à 2015 ;
 la bataille de Sanaa, depuis 2017.